Wlassow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Alexandrowitsch Wlassow (1908–1975), sowjetischer Physiker, von ihm stammt die Vlasov-Gleichung in der Plasmaphysik
 Andrei Andrejewitsch Wlassow (1901–1946), sowjetischer General, später Kommandeur einer sog. Russischen Befreiungsarmee (ROA), siehe unten Wlassow-Armee
 Grigori Sergejewitsch Wlassow (* 1984), russischer Tischtennisspieler
 Julia Vlassov (* 1990), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Juri Petrowitsch Wlassow (1935–2021), sowjetischer Gewichtheber
 Maxim Sergejewitsch Wlassow (* 1986), russischer Boxer
 Roman Andrejewitsch Wlassow (* 1990), russischer Ringer
 Walentin Alexandrowitsch Wlassow (1947–2017), Leiter der Akademie des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation
 Walentin Wiktorowitsch Wlassow (* 1947), russischer Biochemiker
 Wiktor Alexejewitsch Wlassow (* 1951), sowjetischer Sportschütze
 Wladimir Wlassow (* 1958), sowjetischer Skispringer
 Wladimir Alexandrowitsch Wlassow (1903–1986), russischer Komponist

Außerdem bezeichnet Vlasov
 Vlasov (Reeder), eine russischstämmige Reederfamilie

Siehe auch:
 Wlassow-Armee, im Zweiten Weltkrieg ein auf der deutschen Seite kämpfender russischer Freiwilligenverband
 Wlassowa